Příjmení Zindulka nosí tyto osobnosti:
 Jakub Zindulka – český herec, syn Stanislava
 Stanislav Zindulka (1932–2019) – český herec, otec Jakuba

Česká příjmení